Maverick eller Mavericks med olika stavningar kan syfta på:

 Maverick (TV-serie) – en amerikansk västernserie från 1957–1962 med bland andra James Garner
 Maverick (film) – en amerikansk västernfilm från 1994 baserad på TV-serien, med bland andra Mel Gibson och Jodie Foster
 Maverick Records – ett amerikanskt skivbolag
 AGM-65 Maverick – en amerikansk luftburen attackrobot
 Mavericks (musikalbum) – ett musikalbum från 2010 av bandet Johnossi
 OS X 10.9 "Mavericks" – en version av operativsystemet OS X, utvecklat av Apple
 The Mavericks – en amerikansk musikgrupp från Miami
 Dallas Mavericks – ett amerikanskt basketlag
 Minnesota State Mavericks – en idrottsförening tillhörande Minnesota State University Mankato
 Kansas City Mavericks – ett amerikanskt ishockeylag, tidigare Missouri Mavericks
 Omaha Mavericks – en idrottsförening tillhörande University of Nebraska Omaha
 Maverik Center – en multiarena i West Valley City, Utah